Die Abkürzung TTD steht für:
 Technische Thermodynamik
 Thermotransferdruck
 Trinidad-und-Tobago-Dollar, die Währung auf Trinidad und Tobago
 Tank Technology Demonstrator, einem südafrikanischen Kampfpanzer-Prototyp
 Thrash till Death Festival
 Transport Tycoon Deluxe, ein Computerspiel
 die Achterbahn Top Thrill Dragster
 das Gehirn-Computer-Interface "Thought Translation Device (TTD)"
Trichothiodystrophie, eine Erbkrankheit
 Turbinentorsionsdämpfer, siehe Drehmomentwandler
 Temporary Travel Document, siehe Allied Travel Office
Top Thrill Dragster, eine Katapultachterbahn im Cedar Point

TTD